Die Nemzeti Bajnokság 2019/20, offiziell nach dem Sponsor OTP Bank OTP Bank Liga benannt, war die 119. Spielzeit der höchsten ungarischen Spielklasse im Männerfußball. Sie wurde am 3. August 2019 eröffnet und endete verspätet mit dem letzten Spieltag am 27. Juni 2020.

Titelverteidiger war Ferencváros Budapest.

Saisonverlauf 
Aufsteiger Kaposvári Rákóczi FC, der sich seit dem 1. Spieltag auf einem Abstiegsplatz befand, stand bereits nach dem 27. Spieltag als erster Absteiger fest. Drei Spieltage später konnte Titelverteidiger Ferencváros seine 31. Landesmeisterschaft feiern. Nach dem Pokalsieg Honvéds und der vorzeitigen Qualifikation des erneuten Vizemeisters Fehérvár kämpften Puskás und Mezőkövesd, das seit dem 2. Spieltag nie schlechter als Rang 3 gewesen war, am letzten Spieltag um den dritten Europacupplatz; letztendlich konnte Puskás den zuvor erklommenen dritten Rang verteidigen. Der zweite Aufsteiger Zalaegerszeg rettete sich am vorletzten Spieltag, wohingegen im Saisonfinale noch fünf Vereine absteigen konnten. Letztendlich traf es dann den Vorjahresdritten Debrecen, welcher sich seit der Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der Abstiegszone befunden hatte.

Spielbetrieb während der COVID-19-Pandemie 
Aufgrund der COVID-19-Pandemie hatte der ungarische Verband den Spielbetrieb, im Gegensatz zu fast allen anderen europäischen Ligen, zunächst nicht eingestellt. Die Partien fanden lediglich unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Mitte März 2020 wurde aber auch die Nemzeti Bajnokság nach Abschluss des 25. Spieltags bis auf Weiteres unterbrochen.

Nach einem Beschluss des Verbands vom 4. Mai wurde die Spielzeit im Anschluss an die Austragung der Pokalhalbfinalpartien zum 30. Mai mit dem 26. Spieltag fortgesetzt. Als erste europäische Regierung neben der belarussischen erlaubte die Landesregierung Ungarns ab dem 28. Mai Sportveranstaltungen mit Teilnahme von Zuschauern. Diese mussten jedoch den Mindestabstand von eineinhalb Metern einhalten, während die Spiele nur in Stadien stattfinden durften, die nicht vollständig überdacht waren. Beim ersten Spiel nach der Wiederaufnahme des Spielbetriebs, bei dem wieder Zuschauer im Stadion erlaubt waren, sahen 500 Gäste die Partie des Kaposvári Rákóczi FC gegen den Zalaegerszegi TE FC im Rákoczi-Stadion.

Teilnehmer 

Für die Spielzeit 2019/20 hatten sich folgende Vereine sportlich qualifiziert:

 die verbliebenen Mannschaften der Nemzeti Bajnokság 2018/19:
  Ferencváros Budapest
  Fehérvár FC
  Debreceni Vasutas SC
  Honvéd Budapest
  Újpest Budapest
  Mezőkövesd-Zsóry SE
  Puskás Akadémia FC
  Paksi FC
  Kisvárda FC
  Diósgyőri VTK
 der Meister und der Zweitplatzierte der Nemzeti Bajnokság II 2018/19:
  Zalaegerszegi TE FC
  Kaposvári Rákóczi FC

Statistiken

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der mittleren Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Hinrunde

Rückrunde

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Torschützenliste

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

2019
Fußballsaison 2019/20